Чемпионат Румынии по футболу 2015/2016 — 98-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 10 июля 2015 и закончился 29 мая 2016. В турнире принимают участие 14 команд. Чемпионский титул защищал клуб «Стяуа», который занял второе место. Чемпионом в первый раз в истории стал клуб «Астра».

Регламент

Два этапа 
В чемпионате участвуют 14 клубов. На первом этапе они играют между собой двукруговой турнир из 26 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях). На втором этапе команды разделяются на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа играют между собой в два круга, разыгрывая места с 1-го по 6-е. Остальные восемь клубов также играют между собой двухкруговой турнир, разыгравая места с 7-го по 14-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, делятся на два с округлением в большую сторону, а остальные показатели первого этапа обнуляются. Команды, занявшие по итогам второго этапа 13-е и 14-е места, вылетают в Лигу II, команда, занявшая 12-е место, играет переходные матчи с командой из Лиги II..

Еврокубковая квота 
В окончательном виде еврокубковая квота Румынии сформируется по окончании сезона. На момент начала чемпионата она выглядела следующим образом:

чемпион страны стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Румынию представляют обладатель кубка страны (стартует с 3-го квалификационного раунда), а также команды, занявшие 2-е (со второго квалификационного раунда) и 3-е (с первого квалификационного раунда) места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. В этом случае 2-я команда страны стартует с третьего раунда квалификации, а 3-я и 4-я - со второго и первого раундов соответственно.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения: 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
 Для клуба Волунтари это первый сезон в Лиге I, а Поли Тимишоара вернулся в неё после годичного отсутствия (всего - второй сезон).

Клубы и стадионы 

Примечания
  1:Вииторул будет принимать своих соперников на стадионе Орэшенеск в Овидиу из-за строительства собственного стадиона 
  2:Волунтари будет принимать своих соперников на стадионе Динамо в Бухаресте из-за реконструкции собственной арены 
  3:Пандурий будет принимать своих соперников на муниципальном стадионе в Дробета-Турну-Северин из-за реконструкции собственной арены 
  4:Университатя Крайова будет принимать своих соперников на стадионе Экстенсив из-за строительства собственной арены

Турнирная таблица

Первый этап 

  1: С команды ЧФР Клуж снято 10 очков
  2: С команды Петролул снято 6 очков

Турнир за звание чемпиона 

  3: Динамо Бухарест не получил лицензию УЕФА после подачи заявки на несостоятельность в 2014 году
  4: 31 марта 2016 года Судебная палата органа финансового контроля УЕФА объявила, что Тыргу-Муреш будет исключен от участия в клубном турнире УЕФА на 3 сезона

Турнир за сохранение места в Лиге I 

  5: Победитель кубка Румынии 2015/16 ЧФР Клуж не смог получить лицензию УЕФА после подачи заявки на неплатежеспособность в 2015 году
  6: Поли Тимишоара сохранил свое место в Лиге 1 на следующий сезон, так как победитель Лиги 2 Рапид Бухарест был объявлен банкротом и был исключен из лиги

Стыковые матчи
Клуб «Волунтари», занявший 12 место играл стыковые матчи за право остаться в Лиге I на следующий сезон  с победителем матча между командами занявшими вторые места в Серии I и Серии II в Лиге II.

Полуфиналы

|}

Финал

|}

Таким образом по сумме двух матчей со счётом 3:1 выиграл клуб «Волунтари» и будет играть в Лиге I в следующем сезоне.

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Румыния
Спорт в Румынии в 2015 году
Спорт в Румынии в 2016 году